Laurent & Lewis est un duo de musiciens composé de Laurent Chambon et de Lewis de Janeiro. Le premier est français, le second américain par son père, portugais du Brésil par sa mère. Ils vivent aux Pays-Bas.

Leur musique est un mélange de pop, de house, de techno et de musique ethnique. Ils ont collaboré avec différents artistes underground, dont les Butch Bitches (collectif avec Aaron-Carl, La Chocha et DJ Bærtran), les artistes Américains Aaron-Carl (Detroit) et Snax (Berlin).

À l'Amsterdam Dance Event 2007, lors du concours Demolition 2007, 'Motion' a été choisie meilleure chanson par les DJ Kevin Saunderson et Dave Clarke.
Leur premier album, Überlove,mixé à Amsterdam, à Paris, à Detroit et en Norvège a été masterisé à Lappeenranta (Finlande), la mecque du hard rock nordique et russe. La pochette a été réalisée par Pierre Marly, graphiste français basé à Reykjavik.

Laurent officie aussi comme DJ en tant que Laurent Outang et a sorti plusieurs disque sous le nom Tournedisk en collaboration avec Fusée Dorée, Monsieur B. ou Toomoo.

Discographie

 Monochrome (in Fuwa Fuwa, Sweet Smelling Surfaces, France & Japon 2005)
 Motion (avec Aaron-Carl, Cherry Juice Recordings, 12" vinyl, USA 2006)
 Just Want To Be Loved (Cherry Juice Recordings, 12" vinyl, USA 2008)
 Überlove (Cherry Juice Recordings, album CD 2008)
 Motion 日本版 (Cherry Juice Recordings 2008)
 One Street Further (Cherry Juice Recordings 2008)
 Si tu m'aimes encore (Cherry Juice Recordings 2008)
 Si tu m'aimes encore - Eddy de Clercq Re-Bleep (Cherry Juice Recordings 2009)
 'One For A Moment' (Cherry Juice Recordings 2010)
 'Hear My Voice' (Cherry Juice Recordings 2022)

Remixes

 Ramon (Ma'Larsen, CD, France 2004)
 Shukran Bamba (Youssou N'dour, Bootleg, 2005)
 Edna Bulgarska Roza (Pacha Hristova, Bootleg, 2005)
 Party Spirit (2 remixes, Linda Lamb, Sweet Smelling Surfaces, 2006)
 Travolta' '(Ma'Larsen, CD, France 2006)
 Ouh Bébé (Butch Bitches, Cherry Juice 2007)
 Rain (Erica LaFay, Wallshaker 2009)
 Sea Sex & Sun'' (Eddy de Clercq, Ubuntu 2009)

Liens externes
 
 Cherry Juice Recordings

Groupe de pop
Duo musical